Фестиваль камерной музыки в Ставангере (, ) — международный фестиваль академической камерной музыки, проходящий с 1991 г. в Ставангере (Норвегия).

Основателями фестиваля выступили виолончелист Трульс Мёрк и гобоист Грегор Зубицки. Мёрк оставался художественным руководителем фестиваля до 2003 г., а с 2004 г. руководство фестивалем осуществляют коллегиально участники Трио имени Грига. Концерты фестиваля проходят в Ставангерском кафедральном соборе, городском концертном зале и средневековом аббатстве Утстейн (). Фестиваль проходит летом и длится обычно около 10 дней; в рамках фестиваля проводится Международная летняя академия для одарённых юных музыкантов.

Программа фестиваля традиционно строится на контрастах между старинной и современной музыкой. Каждый год одним из главных героев фестиваля оказывается приглашённый современный композитор, чья музыка широко исполняется участниками; главными гостями фестиваля побывали, в частности, Витольд Лютославский, Кшиштоф Пендерецкий, Магнус Линдберг, Анри Дютийё, Джордж Крам, Эдисон Денисов. Среди известных исполнителей, в разные годы участвовавших в фестивале, — Марта Аргерих, Сергей Стадлер, Квартет имени Изаи, Норвежский камерный оркестр во главе с Терье Тённесеном.

Ссылки 

 Официальный сайт  
 Страница на сайте Европейской Ассоциации фестивалей 
 Е. Кривицкая. Между Моцартом и Шостаковичем: Опусы классиков и современных композиторов прозвучали в Ставангере // «Культура», № 33 (7543), 24 — 30 августа 2006.

Музыкальные фестивали Норвегии
Фестивали академической музыки
Академическая музыка в Норвегии
Культура Ставангера